Fabián Trujillo (Montevidéu, 6 de julho de 1986)  é um futebolista uruguaio que defende o Cerro.

Futebolistas do Uruguai